Voitsdorf je německý název sídel v Česku:
 Bohatice (okres Česká Lípa) – obec v okrese Česká Lípa
 Fojtovice (Krupka) – obec v okrese Teplice
 Fojtovice (Heřmanov) – obec v okrese Děčín

Německé názvy sídel v Česku